Gmina Dąbrowa bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Dąbrowa (Powiat Mogileński), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Dąbrowa (Powiat Opolski) (dt. Dambrau), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Opole